Albert de Sicília Llanas i Castells (Barcelona, 1841 - 1915), comediògraf
 Albert Llanas i Rich (Barcelona, 1957), compositor